Encounter (englisch: Begegnung) bezeichnet:

 Encounter (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Susannah O'Brien (2016)
 Encounter (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Salamoff (2018)
 Encounter (2021), Science-Fiction-Thriller von Michael Pearce (2021)
 Encounter (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2018–2019)
 Encounter (Psychologie), Fachbegriff aus der Psychologie
 Encounter (Zeitschrift), britische Zeitschrift für Kulturschaffende
 sechs Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Encounter
 die Beziehungsseminare von Marriage Encounter